Remi etalat este un joc de societate, o variație a jocului Remi, creat de Ephraim Hertzano, un creator de jocuri de societate israelian de origine română. Scopul jocului este formarea de combinații (suite și formații), pe care jucătorul trebuie să le etaleze pe masa de joc. Jocul conține 106 piese, numerotate de la 1 la 13, colorate în patru culori diferite (roșu, negru, galben, albastru) și două piese Joker. Joker-ul este piesa, care poate înlocui orice altă piesă, ajutând la formarea combinațiilor ce pot fi etalate. Pot participa între 2 și 4 jucători.

Reguli de joc 
Se întoarce o piesă, care va fi Atu și restul pieselor se distribuie după cum urmează: jucătorul care va începe jocul primește 15 piese pe tabla sa, iar ceilalți primesc câte 14. În prima rundă, jucătorul cu 15 piese începe jocul aruncând o piesă în șir. Această piesă determină începutul șirului și nu mai poate fi urtilizată (este așezată în poziția orizontală). Ceilalți jucători sunt obligați să tragă o piesă din stoc și să arunce o piesă în șir. În această etapă, etalarea nu este permisă. Pentru a face prima etalare, jucătorul trebuie să realizeze combinații din suite și formații sau numai suite, în valoare de minim 45 de puncte. Pentru a forma aceste combinații, jucătorul poate lua o piesa din stoc sau poate lua ultima piesă din șir. Ruperea șirului este permisă numai în cazul în care jucătorul respectiv a realizat deja o etalare într-o rundă precedentă. Condiția este să folosească piesa de unde a rupt șirul, imediat într-o combinație, pe care s-o etaleze pe masa de joc. Dacă jucătorul a coborât combinații valide într-o rundă precedentă, poate lipi și piese la combinațiile deja etalate pe masa de joc. Scopul jocului este formarea combinațiilor de valoare cât mai mare. Câștigător este cel care primul rămâne fără piese pe tabla, închizând jocul prin aruncarea ultimei piese rămase. Rar se poate întâmpla, câștigătorul jocului Remi Etalat să nu fie cel care închide jocul, deoarece punctele pe care le are la final de joc să fie mai puține decât punctele altor jucători. Atu-ul se poate folosi numai în cazul în care poate fi utilizat la ultima combinație, care va fi etalată la închiderea jocului.

Combinații valide 

 O suită este formată din cel puțin 3 piese consecutive de aceeași culoare;
 O formație validă este formată din cel puțin 3 piese de aceeași valoare dar culori diferite;
 Piesa cu numărul 1 se poate folosi atât în formații de genul 1-1-1-1, cât și în suite de tip 12-13-1 sau 1-2-3;
 Jokerul poate înlocui o singură piesă. Pentru fiecare joker folosit la formarea unei combinații sunt necesare alte două piese valide. Dacă un joker este folosit de un jucător și este etalat pe masa de joc, poate fi refolosit numai o singură dată.

Punctaj 
 Piesele de 1 se pun în orice formație - 25 puncte 
 Piesele de la 2 - 9 - 5 puncte
 Piesele de la 10 - 13 - 10 puncte
 1 în combinație 12 - 13 -1 - 10 puncte
 Joker - ia valoarea piesei pe care o înlocuiește

Platforme de joc Remi etalat 
Jocul românesc Remi etalat este foarte popular în România. Acesta poate fi accesat de pe mai multe platforme de joc multiplayer, însă regulile de remi etalat pot varia ușor de cele originale. Dezvoltatorii de jocui au aplicat în cea mai mare parte regulile generale, însă unii au adăugat opțiuni speciale pentru a face jocul mai interactiv și social. Anumite platforme de joc oferă și joc de antrenament. Aceste platforme de joc nu sunt specializate concret pe acest joc ci oferă o mare varietate de alte jocuri sociale ce pot fi jucate online sau offline.

Vezi și 

 Jocuri de societate
 Rummikub
 Canastă
 Joc

Referințe 
 Andrea Angiolino și Beniamino Sidoti , Dicționar de jocuri , Bologna, Zanichelli , 2010

Jocuri de societate